Der COSY-WASCH Landespokal Berlin 2022/23 ist die 97. Austragung des Berliner Landespokals der Männer im Amateurfußball.

Kalender 
Die bisherigen Spiele des diesjährigen Berliner Landespokal wurden an folgenden Terminen ausgetragen:

Teilnehmende Mannschaften 
Am Berliner Landespokal 2022/23 nehmen 173 Berliner 1. Herrenmannschaften von der Regionalliga Nordost bis zur Kreisliga C sowie der Pokalsieger der Freizeitliga teil.

Die Mannschaften gliederten sich für den Berliner Landespokal wie folgt nach Ligaebene auf (In Klammern ist die Ligaebene angegeben, in der der Verein spielt):

Spielmodus 
Der Berliner Landespokal 2022/23 wird im K.-o.-System ausgetragen. Es wird zunächst versucht, in 90 Minuten einen Gewinner auszuspielen. Steht es danach unentschieden, kommt es wie in anderen Pokalwettbewerben zu einer dreißigminütigen Verlängerung. Ist danach immer noch kein Sieger gefunden, wird dieser im Elfmeterschießen nach dem bekannten Muster ermittelt. Bis zum Viertelfinale haben klassenniedrigere Vereine Heimrecht.

Turnierbaum

Ergebnisse

Qualifikationsrunde 
An der Qualifikationsrunde nahmen 90 Mannschaften teil, die in der Vorsaison, in der Bezirksliga ab Platz 10 abwärts einkamen.

|}

1. Hauptrunde 
An der 1. Hauptrunde nahmen 128 Mannschaften teil, die sich aus den Siegern der Qualifikationsrunde und den Vertretungen zusammensetzten, die in der Vorsaison bis zum zehnten Platz der Bezirksliga einkamen.Die Auslosung wurde am 18. August 2022 vorgenommen.

|}

2. Hauptrunde 
An der 2. Hauptrunde nahmen die 64 Sieger der 1. Hauptrunde teil.Die Auslosung wurde am 7. September 2022 vorgenommen.

|}

3. Hauptrunde 
An der 3. Hauptrunde nahmen die 32 Sieger der 2. Hauptrunde teil.Die Auslosung wurde am 29. September 2022 vorgenommen.

|}

Achtelfinale 
Am Achtelfinale nahmen die 16 Sieger der 3. Hauptrunde teil.Die Auslosung wurde am 3. November 2022 vorgenommen.

|}

Viertelfinale 
Am Viertelfinale nehmen die acht Sieger aus dem Achtelfinale teil.Die Auslosung wurde am 5. Dezember 2022 vorgenommen.

|}

Literatur 
 

2023
Fußballsaison 2022/23